О́хридское соглаше́ние (официальное название — Рамочное соглашение ) — документ, подписанный македонским правительством и албанскими политическими силами под давлением международного сообщества 13 августа 2001 года.

Ситуация 
Охридское соглашение привело к прекращению огня в конфликте 2001 года.

Переговоры 

Переговоры вели политические партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ с македонской стороны и ДПА и ПДП с албанской стороны. Повстанцы — члены Армии национального освобождения — в переговорах официального участия не принимали.

Соглашение подписал президент Македонии Борис Трайковский.

Принципы 
 недопустимость использования насилия в политических целях;
 сохранение суверенитета, территориальной целостности и унитарного характера государства;
 невозможность территориальных решений этнических противоречий;
 отражение полиэтничности Македонии в общественной жизни;
 демократический курс государства;
 международные стандарты прав человека;
 развитие местного самоуправления;
 обязательное предоставление статуса официального, наряду с македонским, любому языку, на котором разговаривает хотя бы 20% населения страны
 обязательное предоставление локального официального статуса любому языку, на котором разговаривает хотя бы 20% населения, проживающего на территории соответствующего органа местного самоуправления.

Выполнение

См. также 
 Демократический союз за интеграцию

Литература 
 Цветановска М. Македонский кризис 2001 года. // Военно-исторический журнал. — 2012. — № 2. — С.11-18.

Ссылки 
 Полный текст соглашения (на сайте Совета Европы)

2001 год в Северной Македонии
Права меньшинств
Август 2001 года